

Zoologie 
Ablette peut désigner deux espèces de petits poissons de la famille des Cyprinidae :
 Ablette, un des noms vernaculaires de l'espèce Alburnus alburnus ;
 Ablette spirlin, un des noms vernaculaires de l'espèce Alburnoides bipunctatus.

Voir aussi 
 Les Ablettes, un groupe de rock français des années 1980
 Avenue des Ablettes, une rue bruxelloise